Anders Bille kan syfta på:

* Anders Bentsen Bille (1477–1555), danskt riksråd
 Anders Eriksen Bille (1600–1657), dansk riksmarsk
 Anders Steensen Bille (1580–1633), danskt riksråd